Het ATP-toernooi van Hamburg 2013 (met de officiële naam Bet-at-home Open - German Tennis Championships) werd gespeeld van 15 tot en met 21 juli 2013. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Het enkelspel werd gewonnen door Fabio Fognini. Hij versloeg in de finale Federico Delbonis met 4-6, 7-6(8), 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Mariusz Fyrstenberg en Marcin Matkowski. Zij versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 3-6, 6-1, [10-8].

Het toernooi van 2013 trok 75.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg